Комаровское сельское поселение — муниципальное образование в Мартыновском районе Ростовской области. 

Административный центр поселения — хутор Комаров.

Административное устройство 
В состав Комаровского сельского поселения входят:
 хутор Комаров;
 хутор Миронов;
 хутор Нива;
 хутор Новосадковский;
 посёлок Новоцелинный;
 посёлок Речной.

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области
 Населённые пункты Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Мартыновского района